Список геостационарных спутников начинается и заканчивается от международной линии перемены даты. Геостационарные спутники расположены строго над экватором.

Для неподвижного наземного наблюдателя геостационарный спутник как бы висит в одной и той же точке неба, не меняя своего положения в зависимости от времени суток и времени года. Если бы геостационарные спутники были бы видны на небе как и Луна, то кривая, совпадала бы с «поясом Кларка» для данной местности.

Существуют каталоги вялотекущих объектов на геостационарной орбите. .

Восточное полушарие 
 180,0°E (О) Intelsat-18
 179,6°E Inmarsat 5-F3
 178,2°E Inmarsat 3-F3
 172,0°E Eutelsat 172A
 171,0°E Tianlian 1-02
 169,0°E Интелсат 8 (Intelsat) (бывш. PAS-8)
 167,0°E
 166,0°E Интелсат-19 (Intelsat)
 164,0°E Optus B3, Optus 10
 163,5°E Ямал-202
 162,0°E Superbird B2
 160,0°E Optus D1, Beidou G4
 160,0°E Telecom 2C (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 159,0°E ABS-6
 157,2°W Intelsat 1R (PAS 1R) (орбита типа tdrs)
 157,0°E Intelsat 5
 156,0°E Optus C1, D3
 155,0°E TXJSSY-1
 154,0°E JCSAT 2A
 152,0°E Optus D2
 150,5°E Asiasat 3S
 150,0°E JCSAT 1B
 148,0°E Africasat-2
 146,0°E PALAPA C2
 145,7°E ETS 8 (KIKU-8)
 145,0°E Eutelsat 36A (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 145,0°E MTSAT 2 (Himawari 7)
 144,0°E Superbird C2
 143,5°E Inmarsat-4 F1
 143,0°E WINDS (KIZUNA)
 142,0°E Apstar 9
 141,5°E Apstar 9A (Chinasat 5A)
 140,7°E Himawari 8
 140,3°E Sky Muster
 140,0°E Beidou G1
 140,0°E Экспресс-АМ5, Экспресс-AT2 (Express)
 138,0°E Apstar 5 (Telstar 18)
 136,0°E N-STAR C
 134,0°E Apstar 6
 132,0°E Vinasat-1, JCSAT 5A
 131,8°E Vinasat-2
 130,0°E Chinasat 20A (Zhongxing-20A)
 129,8°E Chinasat 1A
 128,5°E Laosat 1
 128,2°E COMS 1
 128,0°E JCSAT 10, JCSAT 12
 126,0°E Радуга 1 7 (Globus) (орбита типа tdrs)
 125,0°E ChinaSat 6A
 124,0°E JCSAT 13
 123,4°E Fengyun 2D
 122,0°E Азиасат 4 (AsiaSat)
 120,6°E Beidou IGSO 1
 120,0°E AsiaSat 3S
 119,5°E Thaicom 4
 118,0°E Telkom 2
 116,0°E ABS 7, Koreasat 6
 115,5°E ChinaSat 6B
 113,0°E GE12 (Americom9) (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 113,0°E Koreasat-5, Palapa D
 110,5°E ChinaSat 10
 110,0°E N-Sat 110, BSAT 3A, BSAT 3C/JCSAT 110R
 108,2°E NSS 11, SES 7, Telkom 1
 105,5°E Азиасат 7 (AsiaSat)
 103,3°E ChinaSat 20
 100,5°E Азиасат 5, 7 (AsiaSat)
 98,5°E Thuraya 3
 98,0°E ChinaSat 11
 96,5°E Экспресс-АМ33
 95,0°E NSS-6, SES 8
 93,5°E Insat , 4B
 92,2°E 
 91,5°E Мисат 3, MeaSat-3A (MeaSat)
 90,0°E Ямал-401 (Yamal)
 89,2°Е TDRS H (орбита типа tdrs)
 88,0°E 
 87,5°E Chinasat 12
 86,5°E КазСат-2
 85,1°E Intelsat 15 (Intelsat) (заменил Интелсат 709 в этой точке 30 ноября 2009 года)
 85,0°E Raduga 1M N2
 84,8°E Horizons 2
 83,0°E Gorisont 20 (орбита типа TDRS)
 83,0°E Insat , 
 82,0°E Intelsat 801 (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 80,5°E Yamal 201 (орбита типа tdrs).
 78,5°E , Thaicom 6
 76,5°E Apstar-7
 75,0°Е ABS 2
 74,0°E Insat 3C, Insat 4CR
 72,1°Е Интелсат-22
 70,0°E Intelsat 707 (орбита типа tdrs с дрейфом)
 70,5°Е Eutelsat 70B
 68,5°Е Intelsat IS-20
 66,0°E Интелсат 17 (Intelsat)
 64,2°E Интелсат 906 (Intelsat)
 063,9°E Inmarsat 4 F2 (орбита типа tdrs)
 58,5°E KazSat 3
 57,0°E NSS-12
 56,0°E Экспресс-AT1
 54,9°E G-Sat 8
 54,9°E Ямал-402
 54,0°Е Радуга 1 5 (Globus) (орбита типа tdrs)
 53,0°E Экспресс-АМ6
 52,5°E Яхсат 1А
 52,0°E TürkmenÄlem
 51,5°E Belintersat-1
 50,5°E NSS 5
 50,0°E Türksat 4B
 49,0°E Ямал-601
 47,0°E Syracuse 3A
 046,5°E Spaceway 1 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 46,0°E AzerSpace 1/Africasat 1a
 45,7°E Raduga 4 (орбита типа tdrs)
 45,5°E Hispasat 1B (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 41,9°E Türksat 3A
 42,0°E 4A (Türksat)
 40,0°E Экспресс-АМ7
 38,0°E Paksat 1R
 36,6°E Sicral 2
 35,9°E Eutelsat 36B (бывший Eutelsat-W7)
 36,1°E Экспресс АМУ-1 (Eutelsat 36C)
 32,9°E Galaxy 14
 32,8° E Intelsat New Dawn
 31,5°E Астра 1G, Astra 5B
 31,4°E Astra 2B
 30,9°E Türksat 5A
 30,8°E Eutelsat 31A
 30,5°E , Arabsat6A
 30,0°E Intelsat 907 (орбита типа tdrs)
 28,2°E , Astra 2A, 2E, 2F
 26,0°E Badr 5 (Arabsat5B), 6, Badr7 (Arabsat 6B)
 25,5°E Eutelsat 25B/Es’hail 1
 23,5°E Астра 3B
 22,6°E Echostar 12 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 21,5°E Eutelsat 21B
 21,2°E Türksat 1C (орбита типа tdrs)
 20,0°E Arabsat 5C
 20,0°E Express AM2 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 19,2°E Astra 1KR, 1L, 1M, 1N
 17,0°E Amos 5
 16,0°E Eutelsat 16A
 15,8°E Eurobird 16 (бывший Atlantic Bird 4, ранее Hot Bird 4) (наклонная орбита)
 13,0°Е Радуга 29 (орбита типа tdrs)
 13,3°Е Sicral 1 (орбита типа tdrs)
 13,0°E Hot Bird 13B, 13C, 13D
 11,4°E Sicral 1B
 10,0°E Eutelsat 10A (бывший Eutelsat W2A) (Eutelsat)
 9,0°E Eurobird 9A (бывший Hot Bird 7A), Eutelsat Ka-Sat
 08,0°E Thuraya 1 (орбита типа TDRSS, с дрейфом)
 7,0°E Eutelsat 7A
 4,9°E SES-5, Astra 4A
 3,1°E Eutelsat 3A, 3D, Rascom QAF 1R
 3,1°E Eutelsat 3B

Западное полушарие 
 0,8°W Тор 3, 5, 6 (Thor)
 1,0°W Интелсат 10-02 (Intelsat)
 3,4°W МетеоСат 8 (Meteosat)
 4,0°W Амос 2, Amos 3 (Amos)
 5,0°W Atlantic Bird 3
 7,0°W Нилсат 101, 102 (Nilesat)
 7,0°W Atlantic Bird 4A
 7,3°W Atlantic Bird 7
 8,0°W Atlantic Bird 2
 10,0°W Hellassat 2 (орбита типа tdrs)
 11,0°W Экспресс-АМ44 (Express)
 12,5°W Atlantic Bird 1
 12,5°W Eutelsat 28B
 13,3°W Gorisont 26 (37)
 14,0°W Экспресс-AМ8
 15,0°W ТелСтар-12 (Telstar)
 15,5°W ИнмарСат 3 f2 (Inmarsat)
 16,4°W Луч-5Б (орбита типа tdrs)
 21,5°W NSS-7
 24,0°W Космос 2379 (Cosmos) (наклонная орбита)
 24,5°W Интелсат 905 (Intelsat) (орбита типа tdrs)
 27,5°W Intelsat 901 (орбита типа tdrs)
 29,0°W Telecom 2D (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 29,5°W Intelsat 904 (орбита типа tdrs)
 30,0°W Хиспасат (Hispasat), Spainsat
 34,5°W Интелсат 903 (Intelsat)
 37,0°W Galaxy 27 (Telstar7) (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 37,5°W ТелСтар-11N (Telstar) (наклонная орбита)
 37,5°W NSS-10
 40,5°W NSS-806
 042,3°W USA 170 (орбита типа tdrs)
 50,0°W Pan Amerecas 9 (Intelsat9, PAS 9), орбита типа tdrs.
 50,1°W Intelsat 902 (орбита типа tdrs)
 051,1°W Bonum 1 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 52,3°W TDRS I (орбита типа tdrss)
 58,0°W Intelsat 21
 59,0°W Express A4 (4A) (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 61,5°W EchoStar-3
 63,0°W Telstar 14R
 63,2°W Intelsat 12 (PAS 12) (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 65,0°W Intelsat 805 (орбита типа tdrs с дрейфом)
 65,0°W Brasilsat-B2
 70,0°W Brasilsat-B4
 71,0°W Nahuel-1
 72,5°W Directv-1R
 72,6°W Astra 2C (орбита типа tdrs)
 72,7°W Nimiq 5
 74,0°W SBS-6
 74,9°W Galaxy-9
 75,0°W Brasilsat-B1
 76,8°W Galaxy-4R (наклонная орбита)
 77,0°W EchoStar-4
 79,0°W Americom-5
 79,0°W Satcom-C3
 81,0°W DirecTV 7S (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 82,0°W Nimiq −2, −3
 83,0°W AMC 18
 84,0°W Brasilsat-B3
 085,1°W XM 3 (Rhythm)
 87,0°W Americom-3
 87,2°W Тупак Катари
 88°W Gorisont 32 (44) (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 89,0°W Intelsat Americas 8 (aka Galaxy 28)
 090,3°W Estrela du Sol (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 91,0°W Nimiq-1
 93,0°W Galaxy-26
 93,1°W Galaxy 11 (орбита типа tdrs)
 095,1°W Galaxy 3C
 96,0°W Echostar 4 (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 96,0°W Sirius-FM-5
 97,0°W Galaxy-25
 97,0°W Galaxy 19 (Intelsat19)
 97,0°W Express AM3 (орбита типа TDRS, с дрейфом)
 99,0°W Galaxy-16
 99,2°W SPACEWAY-2
 99,2°W DirecTV 11
 102,8°W DirecTV-10
 102,76°W DirecTV-12
 103,6°W Intelsat 603 (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 105,0°W GE2 (Americom2) (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 110,0°W Echostar X
 110,0°W Echostar 11
 113,0°W Amazonas (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 121,0°W Echostar 9 (aka Galaxy 23)
 123,0°W Galaxy 10R
 123,0°W Galaxy 18
 125,0°W Echostar 8 (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 127,0°W Galaxy13 (a.k.a.Horizons1)
 131,0°W Americom-11 (aka AMC 11, aka GE11)
 133,0°W Intelsat 705 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 133,0°W Express AM22 (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 133,0°W Galaxy-15
 135,0°W Americom-10
 138,0°W Echostar 2
 139,0°W Americom-8
 139,0°W Americom 6 (AMC 6)
 143,0°W Express AM11 (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 143,1°W Hispasat 1D (орбита типа tdrs)
 145,0°W Hispasat 1C (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 146,0°W AMC 11
 148,0°W Радуга 1 6 (Globus) (орбита типа tdrs, c дрейфом)
 171,3°W TDRS 10 (J) (орбита типа tdrss).
 175,0°W Raduga 1 8 (Globus) (орбита типа tdrs, с дрейфом)
 177,0°W NSS 5
 177,0°W Ямал-300К

Примечания

Ссылки 
 Карты покрытий спутников на Satbeams
 Расчет угловых координат наведения антенны на спутник,

 Геостационарные спутники в любительские телескопы (астрономия).

 
Небесная механика
Геостационарные спутники Земли
Списки космических аппаратов